Adriaan Volk (Naarden, 1989) is een Nederlandse auteur. Hij debuteerde in 2022 met de young adult-roman Later als ik vliegen kan.

Media 
 Op 15 oktober is 'Later als ik vliegen kan' uitgekozen als boek van de week in De Ochtend op NPO Radio 4.

Publicaties 
 2022 - Later als ik vliegen kan

Schrijver